Osoby o tym nazwisku:
 Edward Chlebus – polski inżynier mechanik
 Krzysztof Chlebus – polski lekarz i polityk